Orland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Orland Township (Illinois)
 Orland Township (South Dakota)